Мура може да се отнася за:

Биологични видове 
 Бяла мура (Pinus peuce), вид растения от семейство Борови (Pinaceae)
 Черна мура (Pinus heldreichii), вид растения от семейство Борови (Pinaceae)

Географски понятия 
 Мура, река в Централна Европа
 Мура, община в Швеция, част от област Даларна
 Мура, град в едноименната община
 Мура, град в Западна Австралия
 Мура, община в Северна Италия, регион Ломбардия, провинция Бреша

Спорт 
 Хокеен клуб Мура, Професионален шведски хокеен клуб от град Мура
 НД Мура 05, словенски футболен отбор

Търговски продукти 
 вафла „Мура“